Il singolare del torneo di tennis Open di Zurigo 2003, facente parte del WTA Tour 2003, ha avuto come vincitrice Justine Henin-Hardenne che ha battuto in finale Jelena Dokić 6-0, 6-4.

Teste di serie 

 Kim Clijsters (semifinali)
 Justine Henin-Hardenne (campionessa)
 Amélie Mauresmo (secondo turno)
 Elena Dement'eva (secondo turno)

 Chanda Rubin (primo turno)
 Ai Sugiyama (secondo turno)
 Vera Zvonarëva (quarti di finale)
 Daniela Hantuchová (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Open di Zurigo 2003